Burwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Burwitz (1929–2018), deutsche Rechtsextremistin, Tochter von Heinrich Himmler
 Max Burwitz (1896–1974), von 1947 bis 1949 Oberbürgermeister der Stadt Greifswald sowie von 1949 bis 1952 Oberbürgermeister der Stadt Rostock
 Nils Burwitz (* 1940), deutscher Maler
 Wulf-Dieter Burwitz (* 1935), deutscher Journalist